Čching-jang může být jedno z míst v Čínské lidové republice:

 Čching-jang (Kan-su) () – městská prefektura v provincii Kan-su
 obvod Čching-jang (S’-čchuan) () – obvod města Čcheng-tu v provincii S’-čchuan
 Čching-jang (An-chuej) () – okres v městské prefektuře Čch'-čou v provincii An-chuej